Но́вонико́льское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России.
 
 Новоникольское сельское поселение — входит в Быковский район Волгоградской области.
 Новоникольское сельское поселение — входит в Данковский район Липецкой области.
 Новоникольское сельское поселение — входит в Ельниковский район Мордовии.
 Новоникольское сельское поселение — входит в Усть-Таркский район Новосибирской области.
 Новоникольское сельское поселение — входит в Альметьевский район Республики Татарстан. 
 Новоникольское сельское поселение — входит в Мичуринский район Тамбовской области.
 Новоникольское сельское поселение — входит в Александровский район Томская область.
 Новоникольское сельское поселение — входит в Нижнетавдинский район Тюменской области.